Сан Антонио ла Есперанза има више значења:

 Сан Антонио ла Есперанза (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ла Есперанза (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ла Есперанза (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику